ТМО — многозначная аббревиатура:
 ТМО — твёрдая мозговая оболочка
 ТМО — теория и методика обучения
 ТМО — теория массового обслуживания
 ТМО — теория международных отношений
 ТМО — теория методов обучения
 ТМО — теория молекулярных орбиталей
 ТМО — тепломеханическое оборудование
 ТМО — термомагнитная обработка
 ТМО — термомеханическая обработка
 ТМО — территориально-медицинское объединение
 ТМО — тест межличностных отношений
 ТМО — техника модификации опыта
 ТМО — техногенно-минеральный объект
 ТМО — торфяные машины и оборудование

См. также 
  — аббревиатура латиницей